F–22 Raptor amerikai vadászrepülőgép
Raptor, a SpaceX által fejlesztett és gyártott rakétahajtómű
Velociraptor, és más, a Dromaeosauridae családba tartozó dinoszauruszok
Cagiva cég motorkerékpártípusa
Toronto Raptors kanadai kosárlabdacsapat
Raptor, hullámvasút a Cedar Point vidámparkban